Pieperstraße ist die Bezeichnung für Straßen in verschiedenen Städten sowie die Adresse einiger Objekte und Baudenkmäler, darunter

 Pieperstraße (Bremen), Geschäftsstraße in Bremen
 Pieperstraße (Hannover), historische Straße des ehemaligen Dorfes Wülfel
 Pieperstraße (Herne), Standort eines erhaltenen Hochbunkers
 Pieperstraße (Sodingen), Standort von Baudenkmalen